Zehnthaus steht für
 Zehnthaus (Odendorf), Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Zehnthaus (Stockheim), Brackenheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Zehnthäuser (Bad Wünnenberg)

Siehe auch:
 Zehnthof
 Zehntscheune